Plusieurs princes normands dit, de Sicile, se prénomment Roger :

Roger de Hauteville,  normand de Sicile (1062) ;
Roger II de Sicile,  normand de Sicile (1130), bien que nommé Roger II de Sicile. Fils du précédent ;
 Roger III de Sicile (v. 1175 – 1193), prince du royaume normanno-sicilien. Fils du précédent.